

Кранбері — селище, штат Нью-Джерсі
 Кранбері — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі

Див. також 
 Кранберрі